Лелешти има више значења:

 Лелешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Лелешти (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Лелешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Лелешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији